Nelloptodes gretae — вид жуков-перокрылок рода Nelloptodes (Ptiliidae).
Назван в честь экоактивистки Греты Тунберг.

Распространение 
Встречаются в Кении, Найроби.

Описание 
Жук-перокрылки мелкого размера, длина около 1 мм. Основная окраска тела желтовато-коричневая. Глаза и крылья отсутствуют. Усики длинные с 3-члениковой булавой.

Таксономия 
Впервые был описан в 2019 году британским энтомологом Майклом Дэрби по материалам экспедиции Уильяма Блока (W.C. Block) в Уганду и Кению 1964—1965 годов, коллекции которой переданы в британский музей Лондонский музей естественной истории в 1978 году. Изучая под микроскопом почвенные пробы из этой коллекции Дэрби обнаружил там новый вид. Включён в состав нового рода  вместе с видами , , .

См. также 
 Таксоны, названные в честь
 Ptiliolum nemtsevi

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Перокрылки
Насекомые Африки
Животные, описанные в 2019 году
Эндемики Кении
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Таксоны, названные в честь Греты Тунберг